Vingåker (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Vingåker (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.